Сезон 2021/2022 годов стал для «Ромы» 92-м в главной итальянской футбольной лиге. Так и не получившись наладить игру команды, главный тренер Паулу Фонсека покинул свой пост. На его место неожиданно был приглашен Жозе Моуринью, который уже работал в Италии с Интером, выиграл с ним два скудетто, Кубок, Суперкубок Италии и Лигу чемпионов.

В чемпионате команда выступала так же нестабильно, как и в прошлом сезоне — 6-е место в чемпионате стало пределом.

«Рома» приняла участие в первом розыгрыше Лиги конференций, новом еврокубковом соревновании. Выступление в нем окончилось триумфом — «волки» стали первой командой-обладателем кубка Лиги конференций. Он стал первым трофеем «Ромы» за 14 лет и первым европейским трофеем за 61 год (Кубок ярмарок 1960/61).

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

125.650.000

Зима 

0

Ушли из клуба

Лето 

9.800.000

Зима 

0

Общие убытки:125.650.000

Общая прибыль:9.800.000

Разница:115.850.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Лига конференций

Квалификация

Плей-офф

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

2021/2022